Okręty US Navy o nazwie USS  "Conner":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Caldwell. Zwodowany w 1917 i przekazany w 1940 Royal Navy jako HMS "Leeds".
 Drugi  był niszczycielem typu Fletcher. Zwodowany w 1942, wycofany ze służby w 1946.

Conner